

События 
 Консулы Флавий Волузиан и Флавий Дексикрат.
 Основаны епископские кафедры в Герате и Самарканде.
 лето. Император Анастасий посылает войска на восточную границу. Осада византийскими войсками Амиды.
 Неудачная попытка персов захватить Эдессу.

Родились 
 Иоанн III Схоластик, константинопольский патриарх.
 Цзяньвэнь-ди (Южная Лян), император китайской династии Лян.
 Хоу Цзин, военачальник Восточной Вэй.

Скончались 
 Эрнак, один из предводителей гуннов, сын Аттилы.

См. также